Auguste Bunoust (1888-1921) : poète français ;
 Jules Bunoust (1848-1914) : général de division français ;
 Madeleine Bunoust (1885-1974) : peintre française.